Леонид Каневский:
 Каневский, Леонид Ильич (Израилевич) (1934—2014) — советский спортсмен и тренер (академическая гребля).
 Каневский, Леонид Семёнович (род. 1939) — советский, российский и израильский актёр, телеведущий; заслуженный артист РСФСР.